Gminy w USA:
 Moltke (ang. Moltke Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Presque Isle
 Moltke (ang. Moltke Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Sibley

Osoby o nazwisku Moltke:
 Adam Gottlob Moltke – duński dyplomata
 Adam Wilhelm Moltke – duński minister
 Carl Moltke – polityk duński
 Friedrich von Moltke – polityk niemiecki
 Hans-Adolf von Moltke – dyplomata niemiecki
 Helmuth Karl Bernhard von Moltke – niemiecki feldmarszałek
 Helmuth Johannes Ludwig von Moltke – niemiecki wojskowy, bratanek poprzedniego
 Helmuth James Graf von Moltke – niemiecki prawnik i wojskowy, organizator opozycji antyhitlerowskiej
 Magnus Moltke – polityk duński
 Werner von Moltke – lekkoatleta niemiecki
 SMS „Moltke” – krążownik liniowy
 krążowniki liniowe typu Moltke – typ krążowników liniowych
Inne:

 Grupa warowna „Moltke”